Domaslavice steht für:

Orte in Tschechien:
 Domaslavice, Ortsteil von Bílá u Českého Dubu (deutsch Bilai), im tschechischen Okres Liberec (deutsch Reichenberg)
 Háj u Duchcova, Ortsteil von Háj u Duchcova (deutsch Haaan) im tschechischen Okres Teplice (deutsch Teplitz-Schönau)
 Domaslavice (Proseč pod Ještědem) (deutsch Proschwitz), Ortsteil von Proseč pod Ještědem, im tschechischen Okres Liberec (deutsch Reichenberg)
 Dolní Domaslavice (polnisch Domasłowice Dolne, deutsch Nieder-Domaslowitz), Gemeinde im tschechischen Okres Frýdek-Místek (deutsch Friedeck-Mistek)
 Horní Domaslavice (polnisch Domasłowice Górne, deutsch Ober-Domaslowitz), Gemeinde im tschechischen Okres Frýdek-Místek (deutsch Friedeck-Mistek)

Orte in Polen (mit ł): 
 Domasławice (Twardogóra) (deutsch Domaslawitz, 1937–45 Lindenhorst), Kreis Groß Wartenberg/Schlesien, in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Domasławice (Darłowo) (deutsch Damshagen), Kreis Schlawe/Pommern in der Woiwodschaft Westpommern